Castillejo bezeichnet:
 Castillejo (Stadt), marokkanische Kleinstadt, 11 km südlich von Ceuta

Castillejo ist der Familienname folgender Personen:

 Cristóbal de Castillejo (~1490–1550), spanischer Dichter
 Javier Castillejo (* 1968), spanischer Boxer
 José Castillejo (1877–1945), spanischer Pädagoge
 Samu Castillejo (* 1995), spanischer Fußballspieler